Kür kan avse:

 Kür, en del av voltige i ridsport
 Kür (ort), samhälle i västra Azerbajdzjan
 Kura, flod som efter Turkiet och Georgien fortsätter som Kür i Azerbajdzjan